Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Arizona d'après l'État de l'Arizona :
 l' : un navire quillé en 1858 et qui a participé à la guerre de Sécession ;
 l' : une frégate lancée en 1865 sous le nom USS Neshaminy ;
 l' : un cuirassé de  coulé lors de l'attaque de Pearl Harbor (1941) ;
 le mémorial de l'USS Arizona, mémorial dédié à l'USS Arizona.

Arizona